Fodera può riferirsi a:
Fodera – rivestimento in tessuto interno o esterno
Fodera – produttore statunitense di bassi elettrici